Vasa valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten.

Valkretsen har 16 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Svenska folkpartiet i Finland (4)
Anna-Maja Henriksson
Joakim Strand
Mikko Ollikainen
Anders Norrback

Centern i Finland (4)
Pasi Kivisaari
Mika Lintilä
Mikko Savola
Antti Kurvinen

Sannfinländarna (3)
Mauri Peltokangas
Juha Mäenpää
Jukka Mäkynen

Finlands Socialdemokratiska Parti (2)
Jutta Urpilainen
Kim Berg

Samlingspartiet (2)
Paula Risikko
Janne Sankelo

Kristdemokraterna i Finland (1)
Peter Östman

Valkretsar i Finland